Bahçe () ist eine Stadt und ein Landkreis in der türkischen Provinz Osmaniye.

Stadt 
Die Stadt ist die einzige im Landkreis und beansprucht 68 % der Bevölkerung des Landkreises. Sie wird in elf Stadtviertel (Mahalle) gegliedert mit einer Durchschnittsbevölkerung von 1.425 Einwohnern. Die im Stadtlogo manifestierte Jahreszahl (1904) dürfte ein Hinweis auf das Jahr der Erhebung zur Stadtgemeinde (Belediye) sein.

Landkreis 
Der Kreis (bzw. Kaza als Vorgänger) bestand schon vor Gründung der Türkischen Republik im Vilâyet Djebel Bereket, später wechselte er in die Provinz Adana bzw. Seyhan.
Der Kreis Bahçe liegt im Osten der Provinz und grenzt an die Provinzen Gaziantep im Südosten und Kahramanmaraş im Nordosten. Das Terrain ist gebirgig und für Landwirtschaft schlecht geeignet. Das Klima entspricht dem Mittelmeerklima.
Ende 2020 besteht der Kreis neben der Kreisstadt (Merkez) aus 15 Dörfern im Landkreis, von denen zwei über 1000 Einwohner haben: Bekdemir (1.418) und Yukarıkardere (1.098). Durchschnittlich wohnen 467 Menschen in jedem Dorf. Das kleinste Dorf zählt 115 Einwohner.

Volkszählungsergebnisse 
Die linke Tabelle gibt die bei allen 14 Volkszählungen dokumentierten Einwohnerstände des Kreises Bahçe – unterteilt in städtisch und ländlich – wieder.Die oberen Wertezeile sind den E-Books der Originaldokumente entnommen, die darunter liegenden Werte entstammen der Datenabfrage des Türkischen Statistikinstituts TÜIK – abrufbar über deren Webseite.

Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung 
Die rechte Tabelle zeigt den vergleichenden Bevölkerungsstand am Jahresende für die Provinz Osmaniye, den Landkreis und die Stadt Bahçe sowie deren jeweiligen Anteil an der übergeordneten Verwaltungsebene. Die Zahlen basieren auf dem 2007 eingeführten adressbasierten Einwohnerregister (ADNKS). Die beiden letzten Wertzeilen entstammen Volkszählungsergebnissen.

Persönlichkeiten 
 Devlet Bahçeli (* 1948), Politiker und Vorsitzender der MHP

Einzelnachweise